Berhanu ist der Familienname folgender Personen:

 Dejene Berhanu (1980–2010), äthiopischer Leichtathlet
 Lemi Berhanu (* 1994), äthiopischer Marathonläufer